Примера B Насьональ 2018/2019 — 34-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 25 августа 2018 года и закончился 8 июня 2019 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2018/2019
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2018 году
Спорт в Аргентине в 2019 году